Alexander Bain (1811–1877) – szkocki wynalazca i przedsiębiorca
 Alexander Bain (1818–1903) – szkocki filozof